Senaat (Burundi)
 Senaat (Frankrijk)

Zie ook 
Senaat (doorverwijspagina)